Millican, Restless Kelly-album
 Amerikai Egyesült Államok
 Millican (Oregon)
 Millican (Texas)